Берріс (баск. Berriz (офіційна назва), ісп. Bérriz) — муніципалітет в Іспанії.
 Роланд Берріс, Роланд Воллес Берріс (англ. Roland Wallace Burris; нар. 3 серпня 1937(19370803), Централіа, Іллінойс) — американський юрист і політик-демократ.